Ю́лиус Ни́льсен (, 27 декабря 1901 — 1981) — датский шахматист. Серебряный призёр чемпионата Дании 1943 года, бронзовый призёр чемпионата Дании 1934 года. В составе сборной Дании участник неофициальной и двух официальных шахматных олимпиад.

В молодости активно играл по переписке. Известна его победа в заочном турнире над будущим гроссмейстером П. П. Кересом. Вернулся к заочной игре в послевоенные годы. Добился больших успехов в 1960—1970-е гг. Дважды участвовал в финалах чемпионатов мира по переписке. В 1967 г. получил звание международного мастера ИКЧФ.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Дании
Шахматисты XX века